Jeding heißen folgende geographische Objekte:

 Jeding (Fensterbach), Ortsteil von Fensterbach, Landkreis Schwandorf, Oberpfalz

 Jeding (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortsteil von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich